Daringer ist der Familienname folgender Personen:

 Engelbert Daringer (1882–1966), österreichischer Kirchenmaler und Restaurator, Onkel von Franz
 Franz Daringer (1908–1999), österreichischer Kirchenmaler und Restaurator, Neffe von Engelbert
 Manfred Daringer (1942–2009), österreichischer Bildhauer, Sohn von Otto
 Otto Daringer (1913–1998), österreichischer Holzbildhauer, jüngerer Bruder von Franz

Siehe auch:
 Daring